Martirio di sant'Agata – dipinto di Sebastiano del Piombo, 1520, Firenze, Palazzo Pitti
Martirio di sant'Agata – affresco del Parmigianino, 1523, Parma, Chiesa di San Giovanni Evangelista
 Martirio di sant'Agata – dipinto di Enea Salmeggia, 1620, Bergamo, Chiesa di Sant'Agata nel Carmine
 Martirio di sant'Agata – dipinto di Giambattista Tiepolo, 1736, Padova, Museo del Santo 
Martirio di sant'Agata – dipinto di Giambattista Tiepolo, 1755, Berlino, Gemäldegalerie